Böll ist der Familienname folgender Personen:

 Annemarie Böll (1910–2004), deutsche Übersetzerin
 Christoph Böll (* 1949), deutscher Filmemacher
 Heinrich Böll (1917–1985), deutscher Schriftsteller und Literatur-Nobelpreisträger
 Heinrich Böll (Architekt) (* 1940), deutscher Architekt
 Manfred Böll (* 1944), österreichischer Schauspieler und Hörspielsprecher
 Nicolas Böll (* 1965), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Raimund Böll (1947–1982), deutscher bildender Künstler und Metallbildhauer
 René Böll (* 1948), deutscher bildender Künstler
 Viktor Böll (1948–2009), deutscher Archivar und Autor

Böll ist ein Ortsname:
 Böll, historischer deutscher Name der Gemeinde Bourogne in der Region Franche-Comté in Frankreich

Siehe auch:
 Boell